Grzegorz V – papież 996 – 999
 Grzegorz V – patriarcha Konstantynopola 1797 – 1798, 1806 – 1808, 1818 – 1821